Piotr Wysocki (1797–1875) – oficer Wojska Polskiego, żołnierz powstania listopadowego, przywódca spisku podchorążych 
 Piotr Wysocki – polski aktor
 Piotr Wysocki – polski muzyk, perkusista
 Piotr Wysocki – prezydent Gorzowa Wielkopolskiego
 Piotr Wysocki – polski artysta multimedialny